Abashiri – baia dell'isola di Hokkaidō (Giappone)
 Abashiri – città del Giappone
 Abashiri – sottoprefettura del Giappone, che dal 1º aprile del 2010 ha preso il nome di ufficio sottoprefettizio generale di Okhotsk
 Abashiri – distretto dell'ufficio sottoprefettizio generale di Okhotsk
 Abashiri-gawa – fiume a Hokkaidō (Giappone)
 Abashiri-ko – lago a Hokkaidō (Giappone)
 4263 Abashiri – asteroide scoperto nel 1989
 Abashiri Family – manga giapponese